Skyros est une île grecque.
 Skýros, siège du dème de Skyros.
 Aérodrome de Skyros
 Le skyros, une race de poneys originaire de cette île.